Turner é o nome de condados dos Estados Unidos:
 Condado de Turner (Dakota do Sul)
 Condado de Turner (Geórgia)

Desambiguações de topônimos